НБА сезона 2021/22. је 76. сезона водеће професионалне кошаркашке лиге у САД и Канади.

Лига

По дивизијама 

 Источна конференција:

 Западна конференција:

По конференцијама 

 Напомене:
 1  Предност домаћег терена током целог доигравања.
 2  Предност домаћег терена током доигравања у конференцији.
 3  Првак дивизије.
 4  Учешће у доигравању.
 5  Учешће у плеј-ину.

Плеј-ин 
 Источна конференција

 Западна конференција

Плеј-оф

Статистички најбољи играчи

У сезони

На једној утакмици

Појединачне награде

Годишње награде 
 

 Идеални тим НБА:

 Идеални одбрамбени тим НБА: 

 Идеални тим новајлија НБА:

Играч недеље

Играч месеца

Новајлија месеца

Тренер месеца

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт НБА

НБА сезоне
Сезона 2021/22. у америчкој кошарци